The Wooden Box – raccolta degli Opeth del 2009
 The Wooden Box – raccolta dei Pelican del 2010